Rezultati Prvenstva Anglije 1906 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Laurence Doherty :  Frank Riseley  6–4, 4–6, 6–2, 6–3

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1906